Johnny Sasaki es el nombre de varios personajes ficticios que han aparecido en varias entregas de la saga Metal Gear Solid.

Historia del personaje 

Johnny es el nombre de los primogénitos de la familia Sasaki, algunos de los cuales se han visto involucrados en los acontecimientos relacionados con la misión Snake Eater o el incidente de Shadow Moses. Johnny Sasaki es el soldado que tiene problemas al estomágo y necesita ir corriendo al cuarto de baño.

Misión Snake Eater 
Durante el desarrollo de la misión Snake Eater, el agente Naked Snake fue apresado por Volgin en Groznij Grad. Tras ser sometido a tortura, en la cual perdido el ojo derecho, fue llevado a los calabozos. Allí fue donde Johnny Sasaki, un soldado del GRU bastante afable y simpático, inició una conversación con el preso después de que éste le entregara sus raciones alimenticias. Johnny le dijo que tenía familia en los Estados Unidos, su primogénito que también se llamaba Johnny, la tradición de su familia era que el primer hijo varón recibiera el nombre del padre, en este caso, Johnny. Por lo que da entender, que el Johnny Sasaki que sale en Metal Gear Solid y en Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty es en realidad su nieto.

Poco después, el soldado le entregó algunos cigarrillos con gas que cogió de su equipamiento que le sería útil para escapar. A Snake le pareció simpático, y le propuso que lo liberara, pero Johnny era un soldado que trabajaba para la Unión Soviética, y si intentaba escapar, no tendría más remedio que dispararle.

Shadow Moses 
Cuando la unidad de fuerzas especiales nueva generación FOXHOUND tomó el control de la isla Shadow Moses, el exagente de Fox-Hound, Solid Snake, se infiltró en la base con la misión de rescatar al jefe DARPA, Donald Anderson (Sigint en Metal Gear Solid 3: Snake Eater), y al presidente de Arms-Tech, Kenneth Baker, que habían sido tomados como rehenes. Snake encontró al jefe DARPA (Decoy Octopus) en una celda, justamente al lado de Meryl Silverburgh. Sin embargo estaban custodiados por un soldado perteneciente a las fuerzas rebeldes de Liquid Snake. Después de que Snake contactara con el jefe DARPA, éste murió de una ataque al corazón, entonces Meryl aprovechó para escapar, aturdiendo a Johnny Sasaki.

Más adelante, cuando Snake es apresado tras la batalla de francotiradores contra Sniper Wolf, y tras ser sometido a tortura por Ocelot, Johnny es de nuevo el encargado de custodiar la celda de Snake. Sin embargo, una vez más sus problemas de estómago le pasan dolor y factura.

Sons of Liberty 
En esta entrega Johnny Sasaki solo hace presencia de manera indirecta en dos ocasiones. La primera ocasión que lo escuchas es cuando se debe reconocer y rescatar al Mayor Richard Ames (Agente del Servicio Secreto y exmarido de Natasha Romanenko) con la ayuda de un micrófono en la sala B1 del Núcleo del Shell 1. Cuando Raiden está espiando con el micrófono la conversación de Ocelot, si se apunta el micrófono hacía donde se halla un baño, se oye a Sasaki teniendo problemas estomacales.

La segunda ocasión es cuando se ayuda a Emma Emmerich a cruzar la Valla de Crudo en el Soporte L. Si se dirige el micrófono direccional hacia Emma cuando llega al segundo Pontón, se escucha a Emma manteniendo una divertida conversación con Johnny a quien le entra una terrible diarrea.

Guns of the Patriots 
Durante los sucesos de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Meryl Silverburgh revive la unidad de élite FOX-HOUND. En su grupo se encuentran muchos soldados con habilidades interesantes, uno de ellos es Johnny Sasaki, quien sigue padeciendo problemas de estomágo. Es un soldado bastante torpe y descuidado, pero leal y digno de confianza. Lleva una máscara que le cubre toda la cabeza, además de llevar gorra y gafas de sol, además de que le deciden llamar Akiba, y también por su nombre normal.

Después del incidente de Shadow moses, se enamoró de Meryl, por eso fue a parar a la nueva FOX-HOUND, aun odiando los combates y la guerra. Johnny de repente se topa con Solid Snake, pero no lo logra reconocer, debido a que Snake se encuentra muy viejo, y de repente Snake le empieza a decir a Johnny "novato" como le dijo a Meryl en Shadow Moses, hasta que llega Meryl, le empieza a amenazar a Snake y lo confunde con Big Boss ya que llevaba el "Solid Eye" pero Snake ve el logo de FOX-HOUND en el traje de Meryl, y ésta se quita la máscara, para lograr reconocer a Snake. Luego de que Meryl se reencuentra con Solid Snake ya muy envejecido, Johnny aun le tenía desprecio como en Shadow Moses, pero poco a poco decidió ser algo hipócrita con Snake, y se hizo su amigo gracias a Meryl, a pesar de que Snake haya sido vigilado por Akiba en la prisión de tortura de Shadow Moses. Hacia el final del juego acaba apareciendo justo a tiempo de salvar a Meryl de una oleada de Frogs que iban a acabar con ella. 

Es entonces, cuando se declara a Meryl, y le pide casarse con él. En medio del tiroteo, ella le dice que no, y se pelean, pero ella le manda callar, ya que quiere hacer las cosas a su manera. Mientras se cubren para recargar, Meryl le pide casarse con él, que siempre ha sido su sueño desde que era pequeña pedirlo ella. Él, aun un poco verde en el tema, le acaba dando un beso y siguen disparando a las Frogs que no se detienen. Después de recibir algún disparo, y a punto de ser eliminados, Meryl y Johnny se salvan justo a tiempo, cuando Snake apaga el Gw, destruyendo los nanobots de los PMC.

En esta parte de la saga es que Johnny revela nunca haberse implantado los genes del soldado perfecto ni las nanomaquinas (por miedo a las vacunas). Siendo el principal motivo de no poder coordinarse con sus compañeros de equipo Rat Patrol Team 01 y sus problemas de estómago. Aunque el hecho de no tener nanomáquinas le fue de mucha ayuda para salvar a Meryl del control de Screaming Mantis.

Bibliografía 
 Guía Play Manía Nº 4. Hobby Press.
 Guía no oficial de Metal Gear Solid. Revista Screenfun.
 Guía oficial de Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty. Editorial Piggyback.
 Guía oficial de Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Editorial Piggyback.

Personajes de Metal Gear

en:List of characters in the Metal Gear series#Johnny